Chris Collins peut désigner :
 Chris Collins (né en 1950), homme politique américain ;
 Chris Collins (né en 1962), homme politique canadien ;
 Chris Collins (né en 1967), premier chanteur américain du groupe de métal Majesty ;
 Chris Collins (né en 1996), chanteur canadien.